C15H25NO3 – formula molecolare della 2,4,5-trietossianfetamina
C15H25NO3 – formula molecolare del metoprololo

Formule molecolari